Ké-Macina är en kretshuvudort i Mali.   Den ligger i regionen Ségou, i den sydvästra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Bamako. Ké-Macina ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ké-Macina är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ké-Macina. Runt Ké-Macina är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Ké-Macina består i huvudsak av gräsmarker.

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ségou (region)